Een verkeersweg:
 N712 (België)
 N712 (Frankrijk)
 N712 (Nederland), zie Provinciale weg 712

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing